A36 oder A 36 steht für:
 Autoroute A36 in Frankreich
 Bundesautobahn 36 in Deutschland
 Autoestrada A36 in Portugal
 Autostrada A36 in Italien
 A36 road, eine Hauptstraße in England
 A36 road (Nordirland), eine Hauptstraße in Nordirland
 A36 (Kasachstan), Fernstraße
 Focke-Wulf A 36, Postflugzeug

A-36 steht für:
 North American A-36, Sturzkampfbomberversion der P-51 Mustang

A36